Ультимо (, настоящее имя — Никколо Морикони (Niccolò Moriconi) — итальянский автор-исполнитель, обладатель титула «гуру карбонары из Сан-Базилио»  и «Золотой мем-2019» . Победитель Фестиваля Sanremo-2018 в категории «Nuove Proposte» («Молодые исполнители») с песней Il ballo delle incertezze. В 2019 году на Фестивале итальянской песни Sanremo-2019 занял второе место с песней I tuoi particolari.

Биография 
Родился в Риме (район Сан-Базилио) 27 января 1996 года.
В 8 лет родители отдают Никколо в консерваторию Санта-Чечилия, где он обучается игре на фортепиано. В 14 лет начинает писать первые песни.

В 2010 он поступает в Melody Music School, где обучается фортепиано и вокалу.

Главный толчок в карьере начинающего исполнителя происходит в 2016 году, когда независимый лейбл Honiro объявляет о старте музыкального хип-хоп конкурса «One Shoot Game». Ультимо принимает участие с песней «Sogni Appesi» и выигрывает контракт на сотрудничество с лейблом.

В мае 2017 года известный итальянский исполнитель Фабрицио Моро положительно оценивает тексты песен Ультимо и приглашает Ника открыть его концерт в Риме.

В сентябре того же года Ультимо выступает в Римском музее современного искусства (итал. MACRO / Museo di Arte Contemporanea di Roma) по случаю Honiro Label Party. Никколо дебютирует с синглом «Chiave», затем записывает и выпускает песни «Ovunque tu sia» и «Sabbia».

В октябре выходит первый альбом «Pianeti» и в короткие сроки занимает вторую строчку в рейтинге iTunes.

Участие в конкурсе молодых исполнителей (Sanremo Giovani) 
15 декабря 2017 года, на конкурсе Sarà Sanremo Ультимо объявляют участником  в номинации «Nuove proposte» (прим. «Молодые исполнители») с песней «Il ballo delle incertezze».

В финале конкурса, который прошел 9 февраля 2018 года, Ник занимает первое место, а также премию Lunezia за лучший текст. В тот же день лейбл решает опубликовать второй альбом исполнителя — «Peter Pan».

Участие в фестивале итальянской песни Sanremo-2019 
20 декабря 2018 года во время финала Sanremo Giovani Ультимо был назван одним из участников 69-го Фестиваля Санремо-2019 с песней «I tuoi particolari». 9 февраля следующего года состоялся финал Фестиваля, по итогам которого музыкант занял второе место.

Скандал на Sanremo-2019 
На пресс-конференции, после оглашения результатов финалистов, между журналистами и Никколо произошла полемика.

До и во время фестиваля итальянская пресса считала Ультимо одним из фаворитов на победу, и по итогам конкурса исполнитель занял второе место. Скандал между исполнителем и СМИ начался после того, как Ультимо, отвечая на вопрос журналиста о его отношении к победе Махмуда (ит. Alessandro Mahmoud, итальянский исполнитель. До и после фестиваля СМИ активно делали акцент на происхождении Алессандро. Отец Алессандро — египтянин, мать — итальянка, сам певец родился и вырос в Италии), назвал победителя фестиваля — «парень» (ит. «il ragazzo»). Журналисты интерпретировали данную фразу как оскорбление победителя и выразили недовольство возгласами, пытаясь не дать Ультимо продолжить отвечать на вопрос, а также провоцируя исполнителя на ответную реакцию. В итоге Ультимо обратился к прессе со словами: «На этой неделе (прим. фестиваль Санремо идет 5 дней) вы мните себя пупом Земли и за**ать — это ваш долг». На что журналисты, сидевшие в зале, отреагировали возмущенными криками с нецензурными ругательствами и свистом.

СМИ увидели в этих словах обиду исполнителя за провальное для него голосование пресс-центра (несмотря на победу в народном голосовании — 46 % у Ультимо, 14 % — у Махмуда), которое не позволило ему победить на Фестивале.

Сам же Ультимо отрицал, что пытался обидеть Махмуда или кого-то ещё своей фразой, и считал, что его слова специально были интерпретированы неправильно.

Однако после конференции итальянские масс-медиа начали публиковать ряд материалов с искажением слов исполнителя, намеренно дискредитировать и называть «расистом».

Благотворительность 

Исполнитель не любит афишировать, однако он много времени уделяет благотворительности.

В декабре 2012 года Никколо принимает участие в благотворительном концерте, организованном музыкальной школой Melody Music School и ассоциацией Asso Tutela. Концерт провели для детей из онкогематологического отделения больницы Bambino Gesù в Риме. Никколо Морикони по этому случаю написал и исполнил песню под названием «Regalami un sorriso» («Подари мне улыбку»).

25 декабря 2018 года на Рождество Ник отправился в общину Sant’Egidio, которая занимается помощью мигрантам, инвалидам, беспризорным детям, пожилым и бездомным людям:

«Сегодня было другое Рождество, проведенное с прекрасной общиной Sant’Egidio, которую я благодарю за гостеприимство. Я обедал с ребятами, детьми, мужчинами и женщинами всех возрастов, и у меня был концерт для них. Нам было весело, мы праздновали, и мы рассказали так много историй, наполненных жизнью», — Ultimo.

В марте 2019 года Ультимо навестил детей из гематологической клиники «Манделли» в Риме.

С 8 ноября 2019 года Никколо Морикони официально становится амбассадором Unicef (Детский фонд Объединённый Наций).

Дискография 
Ультимо выпустил три студийных альбома и 15 синглов, c 2017 по 2019 год. Он получил 28 платиновых e 17 золотых сертификаций, равных 1.825.000 сертифицированным копиям FIMI.

Студийные альбомы

Синглы

Коллаборации

Другие композиции

Автор и композитор для других исполнителей

Награды 
 Festival di Sanremo 2018
 Победитель в категории «Nuove Proposte» (с песней Il ballo delle incertezze)
 Premio Lunezia за музыкальную и текстовую ценность песни (композиция Il ballo delle incertezze)
 Премия RTL 102.5 за лучшую радио-композицию (песня Il ballo delle incertezze)
 Wind Music Awards 2018
 Премия за платиновый CD диск (альбом Peter Pan)
 Festival di Sanremo 2019
 Премия TIMmusic (за песню I tuoi particolari)
 Премия RTL 102.5 за лучшую радио-композицию (I tuoi particolari)
 Seat Music Awards 2019
 Премия Seat Music Awards за Самый Лучший Диск Colpa delle favole
 Премия Seat Music Awards за Самый Лучший Сингл I tuoi particolari
 Премия Seat Music Awards за Лучшее Живое Исполнение
 Премия PMI «за вклад в развитие новых тенденций итальянской музыки»
 Премия SIAE за первую партитуру Parlo ad un amico di te представленную на SIAE 9 июня 2011 года, когда Нику было 15 лет.

Примечания 

Авторы-исполнители Италии
Певцы и певицы Италии
Рэперы Италии